

Brasil 
 Rádio da Universidade — emissora de rádio de Porto Alegre, Rio Grande do Sul
 Rádio Universidade (Santa Maria) — emissora de rádio de Santa Maria, Rio Grande do Sul
 Universidade FM (São Luís) — emissora de rádio de São Luís, Maranhão

Portugal 
 Rádio Universidade de Coimbra — emissora de rádio de Coimbra, Distrito de Coimbra

Universidade